Muzak steht für:

 Hintergrundmusik (z. B. in Kaufhäusern)
 Muzak (Marke), eine Marke des ehemaligen Unternehmens Muzak Holdings, das Hintergrundmusik produzierte

Muzak ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Muzak (* 1969), österreichischer Jurist
 Josef Muzak (vermutlich † 1945), österreichischer Widerstandskämpfer